Newchurch – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Newchurch – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Newchurch – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Newchurch – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Newchurch in Pendle – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newchurch in Rossendale – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)